Csoma ist der Name von: 

Orte:
Csoma (Ungarn), ungarische Gemeinde im Komitat Somogy. Sie gehört zum Kleingebiet Kaposvár.

Personen: 
Sándor Csoma (1784–1842), auch Alexander Csoma de Kőrös, ungarischer Forschungsreisender  Begründer der Tibetologie